La 1 Fürstentum Liechtenstein Television, spesso abbreviato in 1 FL TV è l'emittente televisiva privata del Liechtenstein.

Storia
Ha iniziato l'attività il 15 agosto 2008. Oltre al canale nazionale statale e ai canali municipali statali, 1 FL TV è uno dei due canali televisivi di diritto privato nel Principato.

L'emittente è parte della Media Holding AG, in cui sono stati coinvolti l'imprenditrice austriaca dei media Beatrix Schartl e l'amministratore delegato della stazione Peter Heeb.

Il canale viene diffuso utilizzando la tecnologia digitale nelle reti via cavo di Telecom Liechtenstein e TV-COM AG in tutti gli undici comuni del paese, raggiungendo circa 15.000 famiglie. Vengono trasmessi programmi sia in tedesco e tedesco alemanno.

Adesione all'Unione europea di radiodiffusione
La 1 FL TV ha ripetutamente dichiarato l'intenzione di aderire all'Unione europea di radiodiffusione (UER) con l'obiettivo di far partecipare il Liechtenstein al concorso musicale organizzato dall'UER, l'Eurovision Song Contest.

Nell'ottobre 2008 è stato annunciato che l'UER ha determinato i costi per l'adesione dell'emittente e successivamente è stato dichiarato che il budget attuale non ha consentito l'adesione.

Nel luglio 2009, 1 FL TV ha annunciato che raggiungerà tutti i criteri per diventare membro UER e di avere la membership durante l'arco dello stesso mese. Nel settembre 2009, il CEO dell'emittente ha dichiarato di raggiungere lo stato membro UER entro il 2010, per poi riconsiderare tutto a partire dal 2011 dato che prima di tale anno sarebbe impossibile.

Nel luglio 2010, è stato reso noto che l'emittente non riceve fondi dai finanziamenti dei media statali. Di quelli che avevano precedentemente reso dipendente la partecipazione dell'ESC. Tuttavia, è stato ora affermato che la partecipazione potrebbe svolgersi in maniera indipendentemente.

Per molti anni, a partire dal 2010 l'adesione per entrare nell'UER è stata negata all'emittente del principato e di conseguenza, gli è stato anche negato il debutto alla manifestazione canora europea.

Il principato ha dimostrato poi interesse nel partecipare alla sessantaquattresima edizione dell'ESC in occasione della ricorrenza dei trecento anni della nascita del principato, ma a causa della scomparsa di Peter Kölbel, direttore dell'emittente televisiva, non ci fu il debutto, affermando che per l'adesione all'UER ci vorranno minimo 5 anni.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Reti televisive liechtensteiniane